

Letteratura 
Candy Girl - Memorie di una ragazzaccia perbene – libro autobiografico del 2006 di Diablo Cody

Musica 
Barbara Hetmańska – cantante polacca
Candy Girl – album dei New Edition del 1983
Candy Girl – singolo dei New Edition del 1983